Арвідсьяур (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Арвідсьяур — місто у Швеції, у лені Норрботтен.